Premijer Sovjetskog Saveza je bila druga najvažnija državna dužnost u Savezu Sovjetskih Socijalističkih Republika.

Ime titule 

Kao što titula predsednika SSSR-a nastaje još doba pre komunističkog preuzimanja vlasti tako se to dogodilo i s funkcijom premijera. U doba pripreme za revoluciju 1917, Lenjin je za sebe namenio titulu predsednika Sovjeta narodnih komesara Sovjetske Rusije. Nakon rušenja vlade Kerenskog ta titula je postala, bez obzira na svoje ime, ona premijera pošto su narodni komesari koji sede u ovome savetu bili ministri (narodni komesar za odbranu, narodni komesar za ekonomiju itd.). Nakon proglašenja SSSR-a ta funkcija 1923. godine menja naziv u predsednik Sovjeta narodnih komesara SSSR-a i do 1946. godine ime se više neće menjati. Tada Staljin vrši preimenovanje u predsednik Saveta ministara SSSR-a koje će se održati sve do 1990. godine i početka raspada države. Tokom poslednjih 12 meseci, ime će na zahtev Gorbačova biti promenjeno još četiri puta.

Spisak predsednika vlade SSSR-a

Predsednik Sovjeta narodnih komesara Sovjetske Rusije 

 Vladimir Lenjin (8. novembar 1917 — 6. jul 1923)

Predsednik Sovjeta narodnih komesara SSSR-a 

 Vladimir Lenjin (6. jul 1923 — 21. januar 1924) umro na dužnosti
 Aleksej Rikov (2. februar 1924 — 19. decembar 1930) smenjen od Staljina
 Vjačeslav Molotov (19. decembar 1930 — 6. maj 1941) smenjen od Staljina
 Josif Staljin (6. maj 1941 — 15. mart 1946)

Predsednik Saveta ministara SSSR-a 

 Josif Staljin (15. mart 1946 — 5. mart 1953), umro na dužnosti.
 Georgij Maksimilijanovič Malenkov (6. mart 1953 — 8. februar 1955), smenjen od Hruščova.
 Nikolaj Bulganjin (8. februar 1955 — 27. mart 1958), smenjen zbog sukoba s Hruščovim.
 Nikita Hruščov (27. mart 1958 — 15. oktobar 1964), smenjen od Brežnjeva.
 Aleksej Kosigin (15. oktobar 1964 — 23. oktobar 1980), podneo ostavku zbog bolesti.
 Nikolaj Tihonov (23. oktobar 1980 — 27. septembar 1985), smenjen od Gorbačova.
 Nikolaj Riškov (27. septembar 1985 — 26. decembar 1990), ukinut položaj dok se nalazio u bolnici.

Premijer SSSR-a 

 Valentin Pavlov (14. januar 1991 — 22. avgust 1991) učestvovao je u pokušaju smene Gorbačova.

Predsednik Komiteta za izvršni menadžment nacionalne ekonomije 

 Ivan Silajev (6. septembar 1991 — 20. septembar 1991)

Predsednik Međurepubličkog ekonomskog komiteta 

 Ivan Silajev (20. septembar 1991 — 14. novembar 1991)

Premijer Ekonomskog komonvelta 

 Ivan Silajev (14. novembar 1991 — 25. decembar 1991) raspad države.

Vidi još 
 Predsednik Sovjetskog Saveza
 Generalni sekretar Komunističke partije Sovjetskog Saveza